Все́волод Миха́йлович Ивано́в:
 Иванов, Всеволод Михайлович (1928—1994) — журналист.
 Иванов, Всеволод Михайлович (1930—2013) — доктор наук, профессор.